Deutsche Turnschule ist der Name folgender ehemaligen Ausbildungseinrichtungen des Deutschen Turnerbundes:

 Deutsche Turnschule (Charlottenburg), gegründet 1928
 Deutsche Turnschule (Frankfurt am Main), gegründet 1959